

Прізвище Корсо 
 Ґреґорі Корсо (1930—2001) — американський поет і прозаїк, один з чотирьох «канонічних» представників покоління бітників.
  (1525—1582) — італійський вчений-католик, магістрат та єпископ.

Топоніміка

Корсо — найбільша і найважливіша міська вулиця з багатьма елегантними магазинами (бутіками) в Італії.

Корсо — громада в кантоні Во

Інше 
 Корсо — театр і кінотеатр, що існував у Кременчуці на початку XX століття
 Корсо Марсілья — мультиспортивний стадіон у місті Турин
 Сан-Марчелло-аль-Корсо — одна з найстаріших церков Рима.